Ялалов — башкирская фамилия

 Ялалов, Ирек Ишмухаметович (род. 1961) — глава Администрации городского округа городе Уфа
 Ялалов, Фарит Габтелович (род. 1951) — доктор педагогических наук, профессор, российский ученый, общественный деятель